Pselaphus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Herbst 1792. Pselaphus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Pselaphus